Сносное — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Извековского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 14 км к юго-западу от Новодугина, в 10 км западнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 15 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Новодугино на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района